Igreja Presbiteriana Reformada do Brasil - denominação fundada em Caratinga, Minas Gerais, em 2000, por ex-membros da Igreja Presbiteriana do Brasil
 Igreja Presbiteriana Reformada Avivada do Brasil - denominação pentecostal, fundada em Itapipoca, Ceará, em 1997
 Igreja Presbiteriana Reformada da América do Norte - denominação norte-americana, fundada em 1738
 Igreja Presbiteriana Reformada da Escócia - denominação escocesa, fundada em 1690, por dissidentes da Igreja da Escócia
 Igreja Presbiteriana Reformada da Austrália - denominação australiana, fundada em 1858
 Igreja Presbiteriana Reformada da Europa Central e Oriental - denominação europeia, fundada 1997, por ex-membros da Igreja Reformada Húngara e missionários norte-americanos
 Igreja Presbiteriana Reformada Associada (EUA) - denominação norte-americana, fundada em 1803
 Igreja Presbiteriana Reformada - Sínodo Evangélico - denominação norte-americana, fundada em 1965, pela fusão da Igreja Presbiteriana Evangélica (1956-1965) e Igreja Presbiteriana Reformada - Sínodo Geral, absorvida pela Igreja Presbiteriana na América em 1982
 Igreja Presbiteriana Reformada - Sínodo Geral - denominação norte-americana, fundada em 1833, separada da Igreja Presbiteriama Reformada da América do Norte, que se uniu a Igreja Presbiteriana Evangélica (1956-1965) para forma a Igreja Presbiteriana Reformada - Sínodo Evangelico, em 1965 
 Igreja Presbiteriana Reformada nos Estados Unidos - denominação norte-americana, fundada 1983, dissidente da Igreja Presbiteriana na América 
 Igreja Presbiteriana Reformada - Presbitério de Hanover - denominação norte-americana, fundada em 1991, dissidente da Igreja Presbiteriana Reformada nos Estados Unidos, com uma congregação em Campo Bom, Rio Grande do Sul
 Igreja Presbiteriana Reformada do Pacto - denominação norte-americana, fundada em 1997 por dissidentes da Igreja Presbiteriana na América 
 Igreja Presbiteriana Reformada da Irlanda - denominação irlandesa, fundada em 1763, por imigrantes escoceses membros da Igreja Presbiteriana Reformada da Escócia
 Igreja Presbiteriana Reformada da Índia - denominação indiana, fundada em 1969, por missões Igreja Presbiteriana Reformada da Escócia, Igreja Presbiteriana Reformada da Irlanda, Igreja Presbiteriana Reformada na América do Norte e Igreja Presbiteriana Bíblica
 Igreja Presbiteriana Reformada no Nordeste da Índia - denominação indiana, fundada em 1979, por missionários da Igreja Presbiteriana Reformada da Índia

Desambiguação